Баол (держава), Баол (1549—1894) — держава на Заході Африки, що утворилася внаслідок занепаду імперії Волоф.
 Баол (італ. Baol) — антиутопічний роман Стефано Бенні, опублікований 1990 року видавництвом Фелтрінеллі.